Loka – w hinduizmie i buddyzmie rejon w zaświatach

 Loka – zespół muzyczny, założony z inicjatywy Kamila Mikuły i Grzegorza Porowskiego

 W Słowenii
 Loka – wieś w gminie miejskiej Koper
 Loka – wieś w gminie Šentjernej
 Loka – wieś w gminie Starše
 Loka – wieś w gminie Tržič
 Loka – stacja kolejowa w miejscowości Loka pri Zidanem Mostu